CZK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cascade Locks State (Oregon) (Stati Uniti)
 czk – codice ISO 639-3 della lingua canaan
 CZK – codice valutario ISO 4217 della Corona ceca, valuta della Repubblica Ceca